Slovo šašek není zcela jednoznačné, může být označením pro:

obecně
 šašek – komická postava
 cirkusový šašek – hovorové synonymum pro klauna

 příjmení osob (muži)
 František Šašek (1903–1995) – český pedagog, hudebník, divadelní ochotník, sběratel lidových písní, malíř a karikaturista
 Jiří Šašek (rozcestník) – více osob
 Miloslav Šašek (1933–2014) – český hokejista
 Miroslav Šašek (1916–1980) – český spisovatel a ilustrátor
 Václav Šašek (rozcestník) – více osob

 příjmení osob (ženy)
 Gertruda Šašková – středoškolská profesorka a historička a česká odbojářka z období druhé světové války popravená nacisty
 Věra Šašková – česká scenáristka

v kultuře
 Šašek a královna – český film režisérky Věry Chytilové z roku 1987 natočený podle stejnojmenné divadelní hry Boleslava Polívky
 Dvorní šašci – román Viktora Fischla z roku 1982